Le qualificazioni del singolare  del Brussels Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Kaia Kanepi (qualificata)
  Andrea Hlaváčková (secondo turno)
  Sandra Záhlavová (secondo turno)
  Anne Keothavong (secondo turno)

<li> Irina Falconi (ultimo turno) (Lucky loser)
<li> Oksana Kalašnikova (secondo turno)
<li> Julia Glushko (secondo turno)
<li> Laura Siegemund (secondo turno)

Qualificate

  Kaia Kanepi
  Abigail Spears

<li>  Alison van Uytvanck
<li>  Galina Voskoboeva

Lucky losers
  Irina Falconi

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Brussels Open 2011
WTA Tour 2011